

Biografia 
In Coppa del Mondo esordì l'11 marzo 2006 a Oslo (52°), ottenne il primo podio il 25 novembre 2007 a Beitostølen (2°) e l'unica vittoria il 24 febbraio 2008 a Falun. Non partecipò né a rassegne olimpiche né iridate.

Palmarès

Coppa del Mondo 
 Miglior piazzamento in classifica generale: 72º nel 2008
 3 podi (tutti a squadre):
 1 vittoria
 2 secondi posti

Coppa del Mondo - vittorie

Collegamenti esterni